Макси́мовка (до 1945 года Ата́й Неме́цкий; , ) — село в Раздольненском районе Республики Крым, входит в состав Ручьёвского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Ручьёвского сельского совета Автономной Республики Крым)

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 

 1915 год — 46/21 чел. 
 1918 год — 60 чел.
 1926 год — 86 чел.
 1939 год — 148 чел.

 1989 год — 244 чел.
 2001 год — 273 чел.
 2009 год — 255 чел.
 2014 год — 174 чел.

Современное состояние 
На 2016 год в Максимовке числится 2 улицы: Космонавтов и Чкалова; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 27,6 гектара, на которой в 88 дворах проживало 255 человек. В селе действует сельский клуб. Максимовка связана автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.

География 
Максимовка — село на северо-востоке района в степном Крыму, у границы с Первомайским районом, в 1,5 км к югу от автодороги  Черноморское — Воинка, высота центра села над уровнем моря — 16 м. Ближайшие населённые пункты — Ботаническое в 5 км на запад и Ручьи в 4,5 км на юго-восток. Расстояние до райцентра около 14 километров (по шоссе), ближайшая железнодорожная станция — Красноперекопск (на линии Джанкой — Армянск) — примерно 32 километра. Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  от шоссе Черноморское — Воинка (по украинской классификации — ).

История 
Атай Немецкий, также Дейч-Атай, иногда встречалось название Ново-Васильевка, согласно энциклопедическому словарю «Немцы России» был основан в Биюк-Асской волости Евпаторийского уезда крымскими немцами, лютеранами и католиками, в 1890 году на 600 десятинах земли.

Земская реформа 1890-х годов в Евпаторийском уезде прошла после 1892 года, в результате Атай Немецкий приписали к Коджанбакской волости, но в «…Памятной книжке Таврической губернии на 1900 год» деревня ещё не числилась. На 1914 год в селении действовала католическая школа грамотности.
По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Евпаторийский уезд, 1915 год, в селе Атай (оно же Ново-Васильевка) Коджамбакской волости Евпаторийского уезда числилось 9 дворов с немецким населением в количестве 46 человек приписных жителей и 21 — «посторонних» (в 1918 году — 60).

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года № 206 «Об изменении административных границ» была упразднена волостная система и в составе Евпаторийского уезда был образован Бакальский район, в который включили село, а в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа были отменены, Бакальский район упразднён и село вошло в состав Евпаторийского района. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Атай (немецкий), центре Атайского сельсовета Евпаторийского района, числилось 13 дворов, все крестьянские, население составляло 86 человек, из них 73 немца, 2 русских и 11 евреев. Согласно энциклопедическому словарю «Немцы России», в селе действовали начальная школа и пункт ликбеза, но в материалах переписи это не отражено. Постановлением ВЦИК РСФСР от 30 октября 1930 года был создан Ишуньский район, уже как национальный украинский и село включили в его состав, а после создания в 1935 году Ак-Шеихского района (переименованного в 1944 году в Раздольненский) Атай-Немецкий включили в его состав. По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 148 человек. Вскоре после начала Великой отечественной войны, 18 августа 1941 года крымские немцы были выселены, сначала в Ставропольский край, а затем в Сибирь и северный Казахстан.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года Атай был переименован в Максимовку и Атайский сельсовет — в Максимовский. С 25 июня 1946 года Максимовка в составе Крымской области РСФСР. 24 декабря 1952 года сельсовет преобразован в Ручьёвский. 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. Указом Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области», от 30 декабря 1962 года село присоединили к Красноперекопскому району. 1 января 1965 года, указом Президиума ВС УССР «О внесении изменений в административное районирование УССР — по Крымской области», вновь включили в состав Раздольненского. По данным переписи 1989 года в селе проживало 244 человека. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Раздольненского района
Немецкие сёла Крыма